

Lokalizacje

Austria 
 Ramsau – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Lilienfeld
 Ramsau – gmina katastralna w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Zwettl, w gminie Pölla
 Ramsau – gmina katastralna w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden, w gminie Bad Goisern am Hallstättersee
 Ramsau am Dachstein – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen, w ekspozyturze Gröbming
 Ramsau im Zillertal – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Ramzová

Niemcy 
 Ramsau – dzielnica gminy Bad Heilbrunn w Bawarii, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen
 Ramsau bei Berchtesgaden – gmina w Bawarii, w powiecie Berchtesgadener Land

Szwajcaria 
 Ramsau – dzielnica gminy Flawil w kantonie Sankt Gallen